Le polyisoprène peut désigner :
 le polyisoprène synthétique (de sigle IR) ;
 le cis-1,4-polyisoprène. Le caoutchouc naturel (sigle NR) est un polyisoprénoïde surtout issu de l'Hevea brasiliensis (hévéa). Il contient plus de 99 % de cis-1,4-polyisoprène et possède des propriétés élastiques ;
 le trans-1,4-polyisoprène. La gutta-percha et le balata sont deux polyisoprénoïdes isomères du NR. Ils contiennent principalement du trans-1,4-polyisoprène et possèdent des propriétés plastiques.
La structure de ces isomères cis et trans a notamment été déterminée par les rayons X.

Références

Article connexe 
 Caoutchouc synthétique

Polymère organique
Élastomère